Le nom John Gregory est porté par les personnes suivantes :
 John Gregory (1724-1773), un moraliste écossais ;
 John Munford Gregory (1804-1884), un gouverneur de Virginie ;
 John Colin Gregory (1903-1959), un joueur de tennis britannique ;
 John Gregory (1923-2003), un athlète et joueur de rugby britannique ;
 John Gregory (1954- ), un joueur de football international anglais.

Voir aussi